Balakən kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Belokany, distriktshuvudort, Balakän, 
 Belokany Airport, flygplats, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar